Данный список включает в себя имена всех награждённых российским почётным званием «Лётчик-космонавт Российской Федерации». Данное звание было установлено законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2555-1, согласно которому, звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» присваивается Президентом Российской Федерации лётчикам-космонавтам, совершившим выдающиеся полёты в космосе.

По состоянию на 2022 год звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» присвоено всем российским космонавтам, совершившим полёты в космос.

Статистика награждений 
Всего с 1992 года звание было присвоено 52 космонавтам — 50 мужчинам и 2 женщинам (Елене Кондаковой и Елене Серовой).

Впервые звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» было присвоено космонавту Александру Калери указом Президента России № 871 от 11 августа 1992 года.

По состоянию на 2022 год все награждённые званием «Лётчик-космонавт Российской Федерации», за исключением Бориса Морукова, удостоены звания Героя Российской Федерации.

Список удостоенных звания

Примечания

См. также 
 Лётчик-космонавт СССР

Списки космонавтов